Lotna – opowiadanie Wojciecha Żukrowskiego
 Lotna – film w reżyserii Andrzeja Wajdy